Big Level bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Level (Pennsylvania)
 Big Level (Tennessee)